Umbra (lat. stín) může znamenat:

místní název
 Bastia Umbra, italská obec v provincii Perugia
 Nocera Umbra, italská obec v provincii Perugia
 Umbrie, kraj ve střední Itálii

jiný význam
 Stín#Umbra, hluboký stín
 Umbra pálená, hnědá barva a pigment
 Umbra krameri viz blatňák tmavý, drobná sladkovodní rybka
 Umbrové, starověký kmen Italiků